Чемпионат Уэльса по футболу 2000/2001 годов — 9-й сезон Валлийской премьер-лиги. Он начался 18 августа 2000 и закончился 5 мая 2001 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Тотал Нетворк Солюшнс».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Уэльс
Уэльс
Чемпионат Уэльса по футболу
Спорт в Великобритании в 2000 году
Спорт в Великобритании в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001